Szewce (gromada w powiecie nowotomyskim)
 Szewce (gromada w powiecie radziejowskim) (aleksandrowski/radziejowski)
 Szewce (gromada w powiecie trzebnickim)